Buslijn 39 was een Connexxion-streeklijn tussen Naaldwijk en Voorschoten.

Historie 
Het lijnnummer 39 werd in de regio Haaglanden pas voor het eerst gebruikt in  2001/2002, en verving lijn 127 tussen Naaldwijk en Rijswijk, en lijn 48 door Voorburg & Leidschendam. Zo ontstond een doorgaande lijn Naaldwijk - Voorschoten.
In december 2003 werd de lijn verlengd naar Leiderdorp Rijnland ziekenhuis. De route ging nog steeds via Honselersdijk, Kwintsheul, Wateringen, Den Haag,  Rijswijk, Voorburg-Leidschendam, Voorschoten en Leiden.

In 2005 vertrok de lijn tijdelijk vanaf Den Haag Centraal Station in plaats van Naaldwijk.

In 2011 werd lijn 39 opgeheven en vervangen door bus 46 en 49. De enige lijn 39 heeft dus slechts 10 jaar gereden.
Te Rijswijk ging lijn 39 door de Plaspoelpolder en over de Lindelaan, en door Voorburg-Leidschendam ging het via Rozenboomlaan, Prins Bernhardlaan, Heuvelweg en Noordsingel.

Externe link 

Buslijn in Nederland